Эмануэле Торрази (; род. 16 марта 1999, Милан, Италия) — итальянский футболист, полузащитник клуба «Милан».

Клубная карьера 
Эмануэле является воспитанником футбольной академии «Милана». В 2016 году он был переведён в «примаверу» миланцев и выступал в её составе на протяжении двух сезонов. В концовке сезона 2017/18 Эмануэле стали активно привлекать к тренировкам и матчам первой команды «россонери». Его дебют состоялся 20 мая 2018 года в матче Серии А против «Фиорентины». Эмануэле появился на поле на 85-й минуте, заменив Джакомо Бонавентуру.

Международная карьера 
Эмануэле выступал за юношеские итальянские сборные и провёл за них в общем счете четырнадцать встреч.

Статистика

Примечания 

Футболисты Италии
Игроки ФК «Милан»